Brezovac (gmina Aranđelovac) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Aranđelovac
 Brezovac (żupania bielowarsko-bilogorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w mieście Bjelovar
 Brezovac (żupania karlowacka) – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Rakovica
 Brezovac (żupania sisacko-moslawińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Novska
 Brezovac Žumberački – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Samobor
 Brezovac Dobroselski – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w gminie Donji Lapac